Šarić je hrvatsko prezime, koje se najčešće pojavljuje u Zagrebu, Zadru i Makarskoj.

Osobe s prezimenom Šarić 

Ante Šarić (rođ. 1984.), hrvatski šahist
Anto Šarić (1949. – 2010.), bosanskohercegovački književnik
Bono Šarić (1848. – 1910.), hrvatski katolički svećenik
Daniel Šarić (rođ. 1972.), hrvatski nogometaš
Dario Šarić (rođ. 1994.), hrvatski košarkaš
Doris Šarić-Kukuljica (rođ. 1960.), hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica
Ivan Šarić (arheolog) (rođ. 1943.), hrvatski arheolog, karikaturist i političar
Ivan Šarić (šahist) (rođ. 1990.), hrvatski šahist
Ivan Evanđelist Šarić (1871. – 1960.), hrvatski biskup
Ivica Šarić (pisac) (rođ. 1944.), bosanskohercegovački pripovjedač i novinar
Kristina Šarić (rođ. 1986.), hrvatska šahistica
Krunoslav Šarić (rođ. 1944.), hrvatsko-bosanskohercegovački filmski, televizijski i kazališni glumac
Lana Šarić (rođ. 1983.), hrvatska dramatičarka i dramaturginja
Mara Šarić (1861. – 1917.), slikarica i pedagoška djelatnica
Marko Šarić (rođ. 1924.), hrvatski akademik
Martin Šarić (rođ. 1979.), argentinski nogometaš hrvatskog podrijetla
Milan Šarić (rođ. 1951.), hrvatski matematičar
Milan Mihajlo Šarić (1875. – 1913.), hrvatski književnik
Mirza Šarić (rođ. 1974.), bivši hrvatski rukometaš
Predrag Šarić (rođ. 1959.), bivši hrvatski košarkaš
Sandra Šarić (rođ. 1984.), hrvatska taekwondoašica
Tomislav Šarić (pjesnik) (rođ. 1967.), hrvatski pjesnik iz Bosne i Hercegovine
Veselinka Šarić (rođ. 1971.), bivša hrvatska košarkašica
Zvjezdana Asić Šarić, hrvatska književnica iz Vojvodine

Izvori 

Hrvatska prezimena